Международный культурный фестиваль «Русский Рим» — это культурный фестиваль, направленный на объединение людей, чье творчество и деятельность способствуют популяризации русской культуры за рубежом, налаживание связи между Россией, Европой и по всему миру.

Фестиваль проходит в Риме, в Палаццо Поли. Это негосударственный проект. Автором идеи фестиваля стал секретарь Союза Писателей России по международным делам Владимир Торин.

История фестиваля 

Первый международный культурный фестиваль «Русский Рим» состоялся 4 ноября 2017 года в Риме, в Палаццо Поли. Из стран Европы на мероприятие приехали творческие и общественные деятели. В пяти номинациях были объявлены лауреаты награды «Русский Рим». В Палаццо Поли, 200 лет назад, княгиня Зинаида Волконская проводила первые русские литературно-музыкальные вечера. На них собирались представители русской и европейской интеллигенции, художники, писатели, музыканты.

Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской.

Салоны Зинаиды Волконской объединяли писателей и художников эпохи 19 века: Петра Вяземского, Василия Жуковского, Николая Языкова, Ивана Тургенева, Карла Брюллова, Александра Иванова, Стендаля, Вальтера Скотта, Дж. Ф. Купера. В 1837 году на «Русских салонах» в Риме Гоголь впервые публично прочитал первые главы «Мёртвых душ».

За три года наградой «Русский Рим» были отмечены деятели литературы, музыки, изобразительного искусства, театра, чье творчество популяризует русскую культуру за рубежом. Среди них писатели Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, солист балета и продюсер Андрис Лиепа, оперная певица Светлана Касьян, пианистка Екатерина Мечетина, скрипач-виртуоз Сергей Крылов, архитектор Сергей Чобан, переводчики-писатели Витторио Страда и Джулиан Лоуэнфельд, директор Музеев Ватикана Барбара Ятта, культуролог-славист Элизабет Шорэ, художник Валерий Кошляков и другие.

Эта уникальная арт-площадка позволит найти дополнительные точки соприкосновения между нашими странами и будет способствовать дальнейшему развитию культурных обменов. Интерес наших народов друг к другу взаимен, он имеет глубокие исторические и духовные корни.

В 2018 году в рамках фестиваля состоялись показ фильма «Иван Тургенев. Русский Европеец», литературно-музыкальный спектакль «Пятое время года… Любовь» и церемония награждения.

В 2019 году на третьей церемонии награждения была также посмертно присуждена Памятная медаль Алексею Букалову, который возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане.

В 2021 году в Доме Пашкова в Москве состоялся Гала-вечер «Русский Рим в Москве». На сцене выступили премьеры Большого театра Артемий Беляков и Дарья Хохлова с фрагментом одноактного балета «Девятый вал» постановки Брайана Ариаса. Состоялась мировая премьера произведений из первого сольного альбома Fratelli Tutti оперной певицы Светланы Касьян. Альбом «Все — братья» посвящен Папе Римскому, он вышел 17 декабря в день рождения Папы.

Награда фестиваля 

Наградную статуэтку для лауреатов фестиваля «Русский Рим-2018» и «Русский Рим-2019» специально разработал скульптор, Народный художник России Александр Рукавишников. Статуэтка лауреата представляет собой античную колонну, разорванную древней книгой с кириллической буквой R на обложке.

В экспертный совет фестиваля вошли:

 Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
 Антонио Дзанарди Ланди, итальянский дипломат,
 Роберто Джованарди, генеральный директор Театральной ассоциации Эмилии-Романьи (ATER),
 Александр Соколов, ректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
 Сергей Разов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино по совместительству,
 Даниела Рицци, директор Итальянского института культуры в Москве, 
 Даниела Ди Сора, славист и основатель издательства «Воланд»,
 Эрнесто Ферленги, сопредседатель итало-российского Форума-Диалога по линии гражданских обществ, президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia
 Ольга Страда, промоутер итало-российских культурных проектов,
 Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Проект «Русский Рим. Лица»

«Русский Рим. Лица» — цикл интервью с лауреатами и амбассадорами фестиваля «Русский Рим», деятелями культуры и искусства России, Италии, Франции, Германии, США и других стран. В фильмах-интервью герои делятся своими историями успеха.

Выпущены интервью с деятелями искусства и культуры, среди которых Евгений Водолазкин, Светлана Касьян, Екатерина Мечетина, Гузель Яхина, Сергей Чобан, Барбара Ятта, Якопо Тисси, Джулиан Генри Лоуэнфельд, директор Галереи Уффици Айке Шмидт и другие.

Русская культура, бесспорно, одна из важнейших мировых культур. В особенности последние триста лет ее существования она чрезвычайно тесно связана с европейской культурой. Но эти две культуры, конечно же, не идентичны, иначе русская культура не имела бы свою самобытность. Во время своего пребывания здесь, на Площади Питти, Достоевский написал несколько глав «Идиота», и в них отразились в определенном смысле его впечатления об итальянской культуре. Тем не менее, безусловно, он создал это произведение как русский писатель. Как раз в этом и заключается богатство этой книги. Иначе было бы весьма скучным читать произведение, сюжет которого предсказуем.

Примечания

Ссылки 
 Зинаида Волконская: «царица муз и красоты» // Дилетант
 «Русский Рим» возвращается в Италию // Комсомольская правда
 В Италии назвали лауреатов первого культурного фестиваля «Русский Рим» // Комсомольская правда
 В итальянской столице впервые вручили премию «Русский Рим» // ТАСС
 В Италии назвали лауреатов первого культурного фестиваля «Русский Рим» // Вести
 Фестиваль «Русский Рим» // Дилетант
 В Риме огласили программу международного фестиваля «Русский Рим» // Комсомольская правда
 Лауреатов фестиваля «Русский Рим» наградят уникальной статуэткой // Lenta.ru
 В Италии вручили премию «Русский Рим» // ТАСС
 В «вечном городе» объявили лауреатов культурного фестиваля «Русский Рим» // Российская газета
 В Риме вручили премию за продвижение российской культуры // Вести
 Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году // Комсомольская правда
 Писатели поборются за награду фестиваля «Русский Рим» — 2019 // ЭКСМО
 В Италии вручили международную премию «Русский Рим» // ТАСС
 Когда люди больше государств // Эхо Москвы
 Директор Уффици надеется на скорое восстановление культурного сотрудничества с Россией // ТАСС

Фестивали России
Культура России
Культура Рима